Анатолий Калмыков:
 Калмыков, Анатолий Анатольевич (род. 1966) — советский, российский военный врач, полковник медицинской службы, начальник медицинской службы Центрального военного округа.
 Калмыков, Анатолий Егорович (род. 1951) — советский, российский артист цирка, театра и кино.
 Калмыков, Анатолий Иванович (1936—1996) — советский учёный, лауреат Государственной премии УССР.